Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за футбольный клуб «Ливерпуль» менее 25 матчей. «Ливерпуль» — английский футбольный клуб из одноимённого города, графства Мерсисайд. Клуб был образован в 1892 году после разногласий между советом директоров «Эвертона» и владельцем их домашнего стадиона Джон Хоулдинг, которые вынудили «Эвертон» переехать на новый стадион «Гудисон Парк». Первый чемпионский титул клуб выиграл в 1901 году. С тех пор он обрёл ещё 17 чемпионских титулов, а также семь побед в Кубке Англии и восемь в Кубке Футбольной лиги. «Ливерпуль» выиграл 5 трофеев Лиги чемпионов: в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 году. Клуб был одним из основателей Английской премьер-лиги. Самый успешный период в истории клуба продолжался с 1974 по 1981, когда «Ливерпуль» тренировал Боб Пэйсли: он взял 21 трофей.

За всю историю «Ливерпуля», за клуб выступало более 700 игроков. Многие из этих игроков провели лишь непродолжительный период своей карьеры в клубе; некоторые игроки прервали свои карьеры из-за травм, иные — по ряду других причин, в числе которых Первая и Вторая мировые войны. Кит Буркиншоу сыграл только один матч за команду, после чего перешел к директорской деятельности. Гордон Уоллес, который провёл за «Ливерпуль» 22 матча, забил гол в матче против «Рейкьявика» в Кубке европейских чемпионов, открывший счёт клуба в еврокубках. Рой Эванс сыграл 11 матчей за «Ливерпуль», а в период с 1994 по 1998 год был тренером клуба. За это время он выиграл только один трофей — Кубок английской лиги в 1995 году.

По состоянию на 20 мая 2013 года 301 игрок сыграл меньше 25-и матчей за клуб. Пять бывших игроков — Джон Миллер, Джон Кёрран, Уильям Уоткинсон, Ави Коэн, Торбен Печник и Себастьян Коатес завершили карьеру в «Ливерпуле» на отметке в 24 матча.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Ливерпуля» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи и голы, забитые в них. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, не учитываются.

Список игроков 

Данные приведены на 12 февраля 2017 года.

Заголовки таблицы
 Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Ливерпуле» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Ливерпуля».
 Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
 Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
 Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 LFCHistory.net предоставляет информацию обо всех игроках, когда-либо выступавших за клуб 
 ThisIsAnfield.com располагает списком всех игроков «Ливерпуля» с 1892 года до наших дней 
 Liverbird.ru предоставляет информацию обо всех игроках, когда-либо выступавших за первую, резервную или молодёжную команды «Ливерпуля», на русском языке 
 LiverpoolFC.ru предоставляет информацию о некоторых игроках «Ливерпуля» на русском языке

См. также 
 Текущий состав футбольного клуба «Ливерпуль»

Ливерпуль